La Dolorita peut désigner :

Toponymes

La Dolorita : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Miranda ;
 La Dolorita : capitale de la paroisse civile de La Dolorita de la municipalité de Sucre dans l'État de Miranda.

Homonymie de toponyme